Jméno a příjmení Petr Janeček nese více osob:
Petr Janeček (animátor) (* 1979) – český animátor
Petr Janeček (etnolog) (*1978) etnolog, folklorista, autor série knih Černá sanitka